Локомоти́вное депо́ (Тя́говая часть, ТЧ) — железнодорожное депо, в котором производится техническое обслуживание или ремонт локомотивов.

Локомотивные депо подразделяются на основные депо, служащие местом приписки локомотивов, и оборотные, в которых производится подготовка локомотивов к следованию с поездами в направлении основного депо. В основных депо производится ремонт и техническое обслуживание локомотивов, в оборотных депо имеются пункты экипировки и проведения локомотивам технического осмотра второго объёма (ТО2) и дома отдыха локомотивных бригад.

История локомотивных депо в России 

При строительстве железных дорог паровозные депо строились в зависимости от сложности профиля участка на расстоянии от 50 до 100 км друг от друга. На линии Петербург — Москва паровозные депо располагались через одно: одно основное, одно оборотное. Количество паровозных стойл в депо определялось исходя из предполагаемых размеров движения по участку. Первоначально и вагоны ремонтировались в паровозных депо, однако уже через 5-10 лет после начала функционирования железных дорог вагонные депо и мастерские выделялись в самостоятельные предприятия. Управление и теми и другими осуществлялось до 1933 года единой службой подвижного состава. С 3 июля 1933 года, решением СНК, вагонное хозяйство было выделено в самостоятельную отрасль на железнодорожном транспорте. С началом массового перехода на электрическую и тепловозную тягу депо, обслуживающее тепловозы или электровозы стали называться «локомотивное депо», а депо, обслуживающие электропоезда и дизель-поезда — моторвагонными (при этом такие депо обычно имеются несколько маневровых тепловозов) или электродепо.

Депо стали также разделять по назначению на грузовые (депо расположенные на крупных узловых и сортировочных станциях), пассажирские (депо расположенные у крупных пассажирских станций), моторвагонные и маневровые. Многие основные депо выполняют роль оборотных для других депо (например, основные локомотивные депо Ртищево, Петров Вал и Сенная являются оборотными для депо Саратов). Многие локомотивные депо являются одновременно и пассажирскими, и грузовыми, и маневровыми (Саратов, Ртищево, Оренбург по сей день, депо Волгоград в 80-е годы XX века).

Обустройство локомотивных депо 

На территории локомотивного депо предусматриваются:
поворотный круг или поворотный треугольник для разворота локомотива
 пункт технического обслуживания локомотивов
 цеха ремонта локомотивов
Кроме вышеперечисленных зданий и обустройств в локомотивных депо также могут быть расположены: котельные, очистные сооружения, пункты обмывки локомотивов и другие производственные объекты.

Планировка территории цехов и территории депо 

Локомотивные депо за свою историю имели много вариантов планировки зданий цехов. Так первые локомотивные депо, построенные на линии Петербург — Москва, имели круглые в плане паровозные сараи. Постановка паровозов в эти депо производилась путём передвижения паровоза по одному из сквозных путей депо с последующей постановкой на нужную канаву с помощью поворотного круга устроенного в центре сарая. Позднее стали применять веерную планировку депо. Известны варианты конструкции с поворотным кругом (большинство депо) и с движением локомотива по стрелочной улице. В веерных депо с поворотным кругом локомотив двигался по ходовому пути на поворотный круг и затем устанавливался на нужный путь.

В начале XX века при постройке и реконструкции депо стала применяться прямоугольно-ступенчатая конфигурация цехов ремонта.

В случае, если в депо отсутствует поворотный круг, разворот локомотивов осуществляется на поворотном треугольнике. При этом часть или все сооружения на территории депо оказываются внутри этого треугольника.

См. также 
 Паровозоремонтные заводы
 Паровозостроение
 Тепловозостроение

Примечания 

 
Виды зданий и сооружений